Nieborzyn puede referirse a los siguientes sitios:

 Nieborzyn, Voivodato de Gran Polonia (Polonia central del oeste)
 Nieborzyn, Condado de Ciechanów en el Voivodato de Mazovia (Polonia central del este)
 Nieborzyn, Condado de Płońsk en el Voivodato de Mazovia (Polonia central del este)

Enlaces externos 

Localidades del voivodato de Mazovia
Localidades del voivodato de Gran Polonia